Edmond Lévy ou Edmond Levy peut désigner :
 Edmond Lévy (1925-1995), réalisateur et écrivain français ;
 Edmond Levy ou Edmund A. Levy (1929-1998), réalisateur canadien ; 
 Edmond Lévy (1934-), historien français.